Рубе́н Бладес или Блейдс (, 16 июля 1948, Панама) — самый успешный музыкант Панамы. Помимо сочинения музыки и исполнения песен в стиле сальса, выступает как актёр (с 1983), активист и политик. По состоянию на 2020 год обладатель 9 премий «Грэмми» (и 17 номинаций). Трижды номинировался на американскую телепремию «Эмми».

Биография 
В десятилетнем возрасте Рубен увлёкся рок-н-роллом и бразильской музыкой. Через год после поступления на факультет права в Университет Панамы (1967) начал выступать и записываться с местными группами в стиле сальса. В 1976 году подписал контракт с нью-йоркским лейблом Fania Records.

В 1978 году две песни за авторством Блейдса стали международными шлягерами: El Cantante («Певец»), ставшая визитной карточкой Эктора Лаво, и Pedro Navaja («Педро Бритва» — намёк на фамилию певца, означающую в переводе с английского «бритва»). Вторая из них вошла в альбом Siembra, записанный Блейдсом в тандеме с Вилли Колоном и остающийся самым продаваемым в истории сальсы. Блейдс и Колон часто сотрудничали и в дальнейшем. 

В 1980 г. Рубен написал первый в мире сальса-мюзикл «Maestra Vida», который ставился в театрах и на радио. Через три года создал группу «Seis del Solar». В 1980-е годы и позднее много экспериментировал с ритмами и стилями; успешно записывался в стилях сон и новая трова. Пять раз удостаивался премии Latin Grammy.

Подобно другим представителям новой песни, Блейдс через свои песни высказывался на общественно значимые темы (в диапазоне от разгула преступности до глобального потепления). В начале 1990-х гг. Блейдс переключил своё внимание с музыки на политическую деятельность, создав партию «Papa Egoro». На президентских выборах 1994 года за него отдали свои голоса 17 % избирателей. В 2004—2009 гг. — министр туризма Панамы. 

С 2015 года исполняет роль  в американском телесериале «Бойтесь ходячих мертвецов».

 «A Las Seis — con Los Salvajes Del Ritmo» — Panamanian conjunto band
 «From Panama to New York» (1970) — Rubén Blades & la Orquesta de Pete Rodriguez
 «Barretto» — with Ray Barretto orchestra (1975)
 «La Raza Latina» — Salsa Suite with Lary Harlow and his orchestra Harlow (1977)
 «Fania All Stars Tribute To Tito Rodríguez» (1976)
 «Metiendo Mano» (1977) — Rubén Blades & Willie Colón
 «Fania All Stars Spanish Fever» (1978)
 «Siembra» (1978) — Rubén Blades & Willie Colón
 «Fania All Stars Crossover» (1979)
 «Bohemio y Poeta» (1979) — Rubén Blades (Fania compilation)
 «Maestra Vida: Primera Parte» (1980) — Rubén Blades (produced by Willie Colon)
 «Maestra Vida: Segunda Parte» (1980) — Rubén Blades (produced by Willie Colon)
 «Fania All Stars Commitment» (1980)
 «Canciones Del Solar De Los Aburridos» (1981) — Rubén Blades & Willie Colón
 «The Last Fight» (1982) — Rubén Blades & Willie Colon
 «El Que La Hace La Paga» (1983) — Rubén Blades
 «Buscando América» (1984) — Rubén Blades & Seis del Solar
 «Mucho Mejor» (1984) — Rubén Blades
 «Crossover Dreams» (1985) soundtrack
 «Escenas» (1985) — Rubén Blades y Seis de Solar
 «Doble Filo» (1986) — Rubén Blades
 «Agua de Luna» (1987) — Rubén Blades y Seis del Solar
 «Antecedente» (1988) — Rubén Blades
 «Nothing But the Truth» (1988) — Rubén Blades
 «With Strings» (1988) Rubén Blades
 «Live!» (1990) Rubén Blades y Son del Solar
 «Caminando» (1991) — Rubén Blades y Son del Solar
 «Best of Ruben Blades» (1992, Fania Records) — Rubén Blades
 «Amor Y Control» (1992) — Rubén Blades y Son Del Solar
 «Poetry: The Greatest Hits» (1993) — Rubén Blades (Fania compilation)
 «Poeta Latina» (1993, Fania Records) — Rubén Blades
 «Mucho Mejor» (1995, Westwind) — Rubén Blades
 «Tras La Tormenta» (1995) Rubén Blades & Willie Colon
 «La Rosa de Los Vientos» (1996) — Rubén Blades
 «Greatest Hits (Rubén Blades album)» (1996, Elektra) — Rubén Blades y Seis del Solar
 «Sus Más Grandes Exitos» (1998, Fania Records) — Rubén Blades
 «Tiempos» (1999) — Rubén Blades y Editus
 «Sembra Y Otros Favoritos Salsa Para Siempre» (2001, Fania Records) — Rubén Blades & Willie Colon
 «Best» (2001, Fania Records) — Rubén Blades
 «Salsa Caliente De Nu York» (2002, Fania Records) — Rubén Blades
 «Mundo» (2002) — Rubén Blades y Editus Ensemble
 «rubenblades.com/cd» (2003) Rubén Blades etc. (диск, распространявшийся только через Интернет)
 «Una Decada» (2003, Sony) — Rubén Blades
 «Experencia Ruben Blades» (2004, Fania Records) — Rubén Blades
 «Lo Mejor, Vol. 1» (2004, Fania Records) — Rubén Blades (O Melhor Vol. 1)
 «Lo Mejor, Vol. 2» (2004, Fania Records) — Rubén Blades (O Melhor Vol. 2)
 «Across 110th St.» (2004) — Spanish Harlem Orchestra featuring Rubén Blades
 «Maestro de la Fania» (2005, Fania Records) — Rubén Blades
 «Cantares del subdesarrollo» (2009, Rubén Blades Productions) — Rubén Blades

 «Критическое состояние» (1987) — Луис
 «Смертельная красотка» (1987) — Карл Хименес
 «Простак» (1988) — доктор
 «Дезорганизованная преступность» (1989) — Карлос Барриос
 «Блюз о лучшей жизни» (1990) — Пити
 «Два Джейка» (1990) — Микки Найс / Майкл Вайскоф
 «Хищник 2» (1990) — Дэнни Арчилета
 «Война одного человека» (1991) (ТВ) — Перрон
 «Смотритель» (1991) — Марлон
 «Миллион для Хуана» (1994) — бармен
 «Цвет ночи» (1994) — лейтенант Эктор Мартинес
 «Собственность дьявола» (1997) — Эдвин Диас
 «Секретные материалы» (1997) — Конрад Лозано
 «Колыбель будет качаться» (1999) — Диего Ривера
 «Однажды в Мексике» (2003) — агент ФБР Хорхе
 «Мечтая об Аргентине» (2003) — Сильвио Айала
 «Ночной экспресс» (2004) — отец Карлы
 «Код доступа „Кейптаун“» (2012) — Карлос Вильяр
 «Советник» (2013) — Хефе
 «Бойтесь ходячих мертвецов» (2015) — Даниэль Салазар

Сноски

Ссылки 
 Официальный сайт Рубена Блейдса 
 Дискография Рубена Блейдса и Вилли Колона 
 Рубен Блейдс: дискография
 Интервью с Блейдсом

Латиноамериканская музыка
Лауреаты премии «Грэмми»
Композиторы Панамы
Певцы и певицы Панамы
Лауреаты премии «Латинская Грэмми»
Исполнители Elektra Records
Министры Панамы